

Faune 
 Le lori coquet (Charmosyna placentis) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des Psittacidae.

Patronyme 
 Adolphe Coquet (1841-1907), architecte français ;
 Amélie Coquet (1984-), footballeuse française ;
 Évelyne Coquet (1947-), écrivain français ;
 Georges Coquet (1866-1916), acteur français de théâtre et de cinéma de la période du muet.
 Hyacinthe Clément Justin Coquet (1850-1934), militaire français ;
 James de Coquet (1898-1988), critique dramatique et chroniqueur français ;
 Jean-Claude Coquet (1928-2023), linguiste et sémioticien français, professeur émérite de l'Université Paris-VIII - Vincennes ;
 Jean-Pierre-Hubert Coquet, Inspecteur des troupes de marine
 Pierre Coquet (1926-2021), peintre français.

Personnage 
 Le schtroumpf Coquet est un personnage de fiction des Schtroumpfs.

Toponyme 
 Rivière Coquet, un fleuve côtier du nord-est de l'Angleterre
Ligne d'arrêt Coquet, une ligne défensive de la Seconde Guerre mondiale
 Rouperroux-le-Coquet est une commune française, située dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire.
 Vezin-le-Coquet est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
 Coquet, une petite île, réserve d'oiseaux marins, sur la côte du Northumberland en Angleterre.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme